Открытый чемпионат Шотландии по снукеру 2004 (более известен как Daily Record Players Championship 2004 — по названию спонсора Daily Record) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 3 по 11 апреля 2004 года в Глазго, Шотландия. Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Пола Хантера со счётом 9:7.

Это был последний розыгрыш открытого чемпионата Шотландии как турнира мэйн-тура.

Высший брейк 

 145 — Кен Доэрти
 144 — Стюарт Бинэм, Гарри Хардиман (квалификация)

Результаты 

Первый раунд

Матчи по 5 побед

 Род Лоулер П:отказ Робин Халл  
 Марк Кинг 5:2 Джимми Мики  
 Марко Фу 5:1 Скотт Маккензи  
 Стюарт Бинэм 5:4 Джо Свэйл  
 Джон Пэррот 5:4 Марк Дэвис  
 Шон Мёрфи 5:1 Дэйв Харольд  
 Иан Маккалох 5:4 Найджел Бонд  
 Дрю Хенри 5:1 Майкл Холт  
 Райан Дэй 5:4 Тони Драго  
 Джейми Бёрнетт 5:2 Энтони Хэмилтон  
 Нил Робертсон 5:3 Энтони Дэвис  
 Дин Цзюньхуэй 5:4 Марк Селби  
 Алистер Картер 5:1 Стюарт Бинэм  
 Барри Пинчес 5:1 Роберт Милкинс  
 Доминик Дэйл 5:4 Гэри Уилкинсон  
 Джерард Грин 5:2 Крис Смолл

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
2004 год в снукере